Philadelphia (conform limbii greacă: , //, "orașul iubirii frățești") se poate referi la unul din următoarele:

"Philadelphia" 

 Philadelphia, Pennsylvania, oraș din Statele Unite ale Americii.  
 Philadelphia, oraș din Iordania, care azi se cheamă Amman, capitala țării. 
 Philadelphia, Lydia, astăzi Alașehir, Turcia, una din primele șapte biserici menționate în Apocalipsa lui Ioan. 
 Philadelphia, oraș al regiunii de azi Fayyum a Egiptului, astăzi denumit Darb Gerza.

Vezi și 

 Listă de locuri având nume tradiționale grecești.

Alte comunități purtând acest nume se găsesc în 

 Germania: 
 Philadelphia, fost sat, actuală comunitate a orașului  Storkow, Oder-Spree, Brandenburg 
 Africa de Sud:
 Philadelphia, suburbie a Cape Town, Western Cape 
 Marea Britanie:
 Philadelphia, sat situat la nord de Houghton-le-Spring, City of Sunderland 
 Statele Unite ale Americii:
Philadelphia, oraș în Mississippi
Philadelphia, oraș în statul New York.  
 Philadelphia, sat în statul New York
 Philadelphia, oraș din Tennessee

"Filadelfia" 

Ortografierea "Filadelfia" este comună în limbile italiană, spaniolă și portugheză, împreună cu folosirea unui semn diacritic:

 Filadelfia, oraș în Calabria, Italia. 
 Filadelfia, oraș în Boquerón, Paraguay. 
 Filadélfia, oraș în Tocantins, Brazilia
 Filadélfia, oraș în Bahia, Brazilia

Alte utilizări 

Există produse, organizații sau chiar opere de artă ce se numesc Philadelphia:

 Philadelphia, numele comercial al unei linii de brânzeturi, fabricate în Statele Unite de compania Kraft Foods. 
 Philadelphia, film produs în 1993 și nominalizat pentru cinci Academy Awards. 
 Philadelphia, organizație creștină olandeză care se ocupă cu acordarea de asistență socială și medicală pentru persoane cu dizabilitate. 
 Philadelphia International, companie de înregistrări muzicale, devenită cunoscută de către cântăreața Patti Labelle.